Por St. Marys pode estar à procura de:
 St. Marys (Geórgia)
 St. Marys (Iowa)
 St. Marys (Kansas)
 St. Marys (Ohio)
 St. Marys (Pensilvânia)
 St. Marys (Virgínia Ocidental)

Desambiguações de topônimos